Aubrey Victor »Dit« Clapper, kanadski profesionalni hokejist, * 9. februar 1907, Newmarket, Ontario, Kanada, † 20. januar 1978, Newmarket, Ontario, Kanada.

Clapper je v ligi NHL prebil 20 sezon, vse v dresu moštva Boston Bruins, s katerim je tudi trikrat osvojil Stanleyjev pokal. Leta 1947 je bil takoj po koncu igralske kariere sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, kar ga uvršča med 10 članov hrama, ki so tako zaznamovali šport, da so preskočili čakalno dobo in bili nemudoma sprejeti v hram.

Igralska kariera
Clapper je prejel vzdevek »Dit« že pri zgodnji starosti. Najprej je zaigral za člansko amatersko moštvo iz Toronta, nato je bil eno sezono član profesionalnega moštva Boston Tigers, ki je delovalo v ligi Canadian-American Hockey League. Leta 1927 mu je uspel preboj v NHL moštvo Boston Bruins, v katerem je ostal nadaljnjih 20 sezon, kar mu je uspelo kot prvemu. Bil je odličen na položajih napadalca in branilca in je bil večkrat imenovan v moštvo zvezd lige NHL. 

Ker je tako dolgo igral za Bruinse, so v klubu upokojili njegovo številko 5. Hokejski hram slavnih lige NHL je v njegovem primeru preskočil triletno čakalno dobo za sprejem in ga vključil vase takoj ob koncu njegove igralske kariere, leta 1947, natančneje na večer njegove upokojitve, ko je odigral svojo zadnjo tekmo. S tem je postal prvi aktivni igralec, ki je bil sprejet v hram. Njegov rabljen dres iz tekme tistega večera je daroval hramu Clapper sam, med predstavitvijo na ledu tistega večera. Dres je trenutno razstavni eksponat Mednarodnega hokejskega hrama slavnih v Kingstonu, Ontario. Dokler ni postal trener, je bil kapetan Bruinsov dlje kot kateri koli drugi igralec v ligi NHL do Rayja Bourqueja in Steva Yzermana.

Pregled igralske kariere

|-
| Toronto Parkdale
| OHA-Ml.
| 25/26
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Parkdale
| M-Cup
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
|
|-
| Boston Tigers
| Can-Am
| 26/27
|
| 29
| 6
| 1
| 7
|
| 57
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 27/28
|
| 40
| 4
| 1
| 5
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 28/29
|
| 40
| 9
| 2
| 11
|
| 48
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 29/30
|
| 44
| 41
| 20
| 61
|
| 48
|
| 6
| 4
| 0
| 4
| 
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 30/31
|
| 44
| 22
| 8
| 30
|
| 50
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| 
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 17
| 22
| 39
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 32/33
|
| 48
| 14
| 14
| 28
|
| 42
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 33/34
|
| 48
| 10
| 12
| 22
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 34/35
|
| 48
| 21
| 16
| 37
|
| 21
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 35/36
|
| 44
| 12
| 13
| 25
|
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 36/37
|
| 48
| 17
| 8
| 25
|
| 25
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| 
| 5
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 37/38
|
| 46
| 6
| 9
| 15
|
| 24
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 12
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 38/39
|
| 42
| 13
| 13
| 26
|
| 22
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 39/40
|
| 44
| 10
| 18
| 28
|
| 25
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 40/41
|
| 48
| 8
| 18
| 26
|
| 24
|
| 11
| 0
| 5
| 5
| 
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 41/42
|
| 32
| 3
| 12
| 15
|
| 31
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 42/43
|
| 38
| 5
| 18
| 23
|
| 12
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| 
| 9
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 43/44
|
| 50
| 6
| 25
| 31
|
| 13
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 44/45
|
| 46
| 8
| 14
| 22
|
| 16
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 45/46
|
| 30
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 46/47
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 864
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" | 481
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 519
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Trenerska kariera
Clapper je vodil Bruinse štiri sezone, od tega je prvi dve sezoni za moštvo tudi še igral. Postal je prvi igralec v zgodovini lige NHL z 20 sezonami igranja in zadnji aktivni igralec, ki je v ligi igral v 20. letih. 

V kultnem hokejskem filmu Slap Shot je ob Toeju Blakeu in Eddieju Shoreu omenjen kot vrhunski primer starodobnega hokeja in načina, kako naj bi se hokej igral. 

Njegov vnuk Greg Theberge je prav tako profesionalni hokejist in je zaigral v ligi NHL, trenutno pa je upokojen. 

Clapper je umrl 20. januarja 1978 za zapleti srčnega napada. Pokopali so ga na pokopališču Trent Valley Cemetery, Hastings, Ontario.

Leta 1998 ga je hokejski časnik The Hockey News uvrstil na 41. mesto seznama 100 največjih hokejistov lige NHL vseh časov.

Dosežki
Zmagovalec Stanleyjevega pokala (1929, 1939, 1941)
Izbran v prvo moštvo zvezd lige NHL (1939, 1940, 1941)
Izbran v drugo moštvo zvezd lige NHL (1931, 1935, 1944)

Viri

Zunanje povezave
 Freeman, Bill. "NHL legenda živi dalje v Hastingsu" (časopisni članek), Shieldmedia, 16. februar 2007 
 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti Toronto Parkdale
Hokejisti Boston Tigers
Hokejisti Boston Bruins
Trenerji Boston Bruins
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami